Флаг Ва́нинского муниципального района Хабаровского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 декабря 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1772.

Описание 
«Флаг Ванинского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубым клином от древка до свободного края, несущим изображение фигуры из герба района: жёлтого трёхмачтового корабля с белыми распущенными парусами и флюгерами; высота фигуры составляет 2/9 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба и представляет его упрощённую версию. Полотнище флага отражает географическое расположение Ванинского района на побережье Татарского пролива — берега района и острова Сахалин показаны красным цветом, а Татарский пролив — синим.

Парусный корабль изображён как дань первопроходцам и исследователям Дальнего Востока. Корабль — символ вдохновения, достижения цели; а также характеризует район как морские ворота края.

Синий цвет — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, благородства, мира, взаимного сотрудничества.

Красный цвет — мужество, красота, сила, труд.

Примечания 

Флаги с изображением корабля